

Бренешть () — комуна у повіті Димбовіца.
 Бренешть () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бренешть.
 Бренешть () — комуна у повіті Горж.
 Бренешть () — село у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Бренешть.
 Бренешть () — комуна у повіті Ілфов.
 Бренешть () — село у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Бренешть.
 Бренешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Вледешть.
 Бренешть () — село у повіті Тіміш. Адміністративно підпорядковується місту Феджет.

Бренешть () — село у Оргіївському районі.